Акуара () — город в Италии, расположен в регионе Кампания, подчинён административному центру Салерно.

Покровителем города почитается святой . Праздник города ежегодно празднуется 28 июля.

История 
История Акуары восходит ещё ко временам греческих поселений, и начинается между 150 и 132 гг. до н.э.

В письменных источниках деревня впервые упоминается в XI веке, когда стала принадлежать Гийому де Отвилю. В XVI веке её получил легендарный Этторе Фьерамоска, а затем она перешла герцогу Фабрицио Спинелли, чьи потомки владели ею вплоть до 1884 года.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт города 

Города Италии